Franz Seitz kan syfta på bland andra:

* Franz Seitz (1811–1892), tysk medicinare och universitetslärare
 Franz von Seitz (1817–1883), tysk målare, litograf och raderare
 Franz Seitz senior (1888–1952), tysk filmregissör och -producent
 Franz Seitz junior (1921–2006), tysk filmregissör och -producent